Brasil
Igreja de Nossa Senhora da Candelária — no Rio de Janeiro
Paróquia Matriz Nossa Senhora da Candelária — em Itu, estado de São Paulo
Catedral de Nossa Senhora da Candelária — no estado de Mato Grosso do Sul

Desambiguações de templos